Laguna Verde () může být:

sídlo
 Laguna Verde (město) – město v Chile
 Laguna Verde (Hongkong) – obytný komplex v Hongkongu
jezero
 Laguna Verde (Chile) – jezero v Chile
 Laguna Verde (Bolívie) – jezero v Bolívii

sopka
 Laguna Verde (sopka) – sopka v Chile 

elektrárna
 Laguna Verde (elektrárna) – jaderná elektrárna v Mexiku